Браверман () — еврейская фамилия.
 Известные носители
 Браверман, Авишай (род. 1948) — израильский политик.
 
 Браверман, Гарри (1920—1976) — американский социалист, экономист и писатель, политолог, троцкист.
 Браверман, Елена Яновна (род. 1961) — советский, позже израильский и канадский математик, педагог.
 Браверман, Максим Эммануилович (род. 1966) — израильский и американский математик, профессор, сын Э. М. Бравермана.
 Браверман, Марк Леонидович (род. 1984) — израильский и американский математик, учёный в области информатики, преподаватель, сын Е. Я. Браверман.
 Браверман, Суэлла (род. 1980) — британский юрист и политик.
 Браверман, Эммануил Маркович (1931—1977) — советский математик и экономист, кибернетик, профессор.
 Также
 Аникст, Ольга Григорьевна (в девичестве Браверман; 1887—1959) — советский педагог и организатор профессионального образования.
 Сибиряков, Семён Григорьевич (настоящая фамилия Броверман; 1889—1938) — русский советский писатель, анархист.

См. также 
 Брауер
 Бравер ()
 Правер
 Прощай, Брейверман